Parc national Los Arrayanes en Argentine
 Los Arrayanes, ville en Uruguay